Јаворник може бити:

 Јаворник (планина), планина на подручју општине Хан Пијесак
 Јаворник (Двор), насељено мјесто у општини Двор, Банија, Република Хрватска
 Јаворник (Вареш), насељено мјесто у општини Вареш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Јаворник (скијалиште), скијалиште у Словенији